Mirosław – staropolskie imię męskie
 Mirosław – król Chorwacji z dynastii Trpimirowiczów w latach 945-949

Miejscowości i administracja w Polsce: 
 Mirosław – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Słupno 
 Mirosław – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Ujście
 Mirosław – dawna gromada
 Mirosław – dawna gmina wiejska istniejąca na przełomie XIX i XX wieku w guberni suwalskie

Miejscowość na Litwie:
 Mirosław – miasteczko na Litwie w okręgu olickim, w rejonie olickim

Zobacz też:
 Miroslav – miasto w Czechach, w kraju południowomorawskim